USS Devastator (AM-318) een mijnenjager van de Aukklasse.
 USS Devastator (1990) een mijnenjager van de Avengerklasse.